Aubiac, commune française de la Gironde
 Aubiac, commune française de Lot-et-Garonne

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France